TME est un sigle, qui signifie :
 Tracteur à marche électrique, un matériel de travaux du métro de Paris ;
 Taux moyen des emprunts d'état.